Суппілуліума I (mŠu-up-pi-lu-li-um[-aš]) (близько 1380—1334 до н. е.) — був царем хеттів (близько 1344—1322 до н. е.).
 Суппілуліума II (хет. Суппілуліумас) — цар Хетського царства, правив приблизно в 1205—1178 роках до н. е.